Osoby o tym nazwisku:
 Janina Broniewska (1886–1947) – polska rzeźbiarka i malarka
 Janina Broniewska (1904–1981) – polska pisarka, publicystka, pedagog i wojskowa
 Joanna Broniewska-Kozicka – polska reżyserka filmów dokumentalnych
 Maria Broniewska – polska aktorka teatralna i filmowa